CRDP est un sigle de  pouvant signifier :
 Centre régional de documentation pédagogique, une composante du Réseau pédagogique Canopé, en France
 Centre de recherche en droit public (Université de Montréal)
 
 Centre de recherches Droits et perspectives du droit (Université , EA )
 Centre de réadaptation en déficience physique

Sigle de 4 caractères